Zenker är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Albert von Zenker (1825–1898), tysk patolog
 Georg August Zenker (1855–1922), tysk botaniker och zoolog
 Hans Zenker (1870–1932), tysk marinofficer
 Jonathan Karl Zenker (1799–1837), tysk naturforskare
 Josef Zenker (1832–1907), tysk historiemålare
 Julius Theodor Zenker (1811–1884), tysk orientalist
 Karl-Adolf Zenker (1907–1998), tysk marinofficer